Садовский, Иван:
 Садовский, Иван Иванович  (1876—1948) — народный артист Украинской ССР (1947).
 Садовский, Иван Максимович (1912—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Садовский, Иван Михайлович (1855—1911) — русский ветеринарный анатом, хирург, эпизоотолог.